Vasilij Ivanovič Čapaev – militare dell'Armata Rossa durante la Guerra civile russa
 Classe Čapaev – incrociatori della classe Čapaev
 Čapaev – film del 1934 diretto da Georgij Nikolaevič Vasil'ev e Sergej Dmitrievič Vasil'ev